Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 73-as, továbbá 73M jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 73-as trolibusz (Budapest)
 73M trolibusz (Budapest, 2020–2022)megszűnt